Чемпионат Греции по футболу 2018/2019 годов — 83-й чемпионат Греции по футболу. Чемпионский титул защищал афинский АЕК. Победителем в третий раз в своей истории стал ПАОК.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 16 клубов из 12 городов (5 клубов представляют Афины). Они играют между собой двухкруговой турнир (30 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион и вице-чемпион Греции стартуют в Лиге чемпионов УЕФА с 3-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Грецию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 3-е и 4-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых четырёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 5-й команде чемпионата. Обладатель кубка и 3-й призёр чемпионата стартуют в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда, а клуб, занявший 4-е место — со 2-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

С «Панатинаикоса» снято 11 очков.
С «АЕКа» снято 3 очка.
С «ПАОКа» снято 2 очка.

Ссылки 
 Official website 

2018/2019
Греция
Спорт в Греции в 2018 году
Спорт в Греции в 2019 году